Templeton kan syfta på följande platser:

Nya Zeeland 

 Templeton (ort i Nya Zeeland), Canterbury, Christchurch City,

Storbritannien 

 Templeton, Wales, community, Pembrokeshire, 
 Templeton, Devon, England, 
 Templeton, Berkshire – en ort i West Berkshire, Berkshire, England
 Templeton, Skottland – en ort i Angus, Skottland

USA 

 Templeton, Virginia, Prince George County, 
 Templeton, Iowa, Carroll County, 
 Templeton, Massachusetts, Worcester County, 
 Templeton, Pennsylvania, ort, Armstrong County, 
 Templeton, Kalifornien, ort, San Luis Obispo County, 

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar